In 2011 werd het 97ste Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 12 januari tot 8 mei. Omdat Ceará beide toernooien won was er geen finale nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Campeonato do Interior
Het campeonato do Interior was voor clubs die niet uit de hoofdstad Fortaleza kwamen.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 2011